Hôtel Ciamberlani peut faire référence à:

 Hôtel Albert Ciamberlani
 Hôtel José Ciamberlani